Сен-Кристо́ф-дю-Ліньєро́н, Сен-Крістоф-дю-Ліньєрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 50 км на південь від Нанта, 32 км на північний захід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1023 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2456,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Кристоф-дю-Ліньєрон на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф-дю-Ліньєрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея